Riksbankshuset kan syfta på:

Riksbankshuset, Stockholm
Norra Bankohuset, Stockholm
Södra Bankohuset, Stockholm
Riksbankshuset, Malmö
Riksbankshuset, Göteborg
Riksbankshuset, Vänersborg
Gamla Riksbankshuset, Sundsvall
Gamla Riksbankshuset, Umeå
Gamla Riksbankshuset, Örebro
Nya Riksbankshuset, Örebro

Se även
Riksbyggnaderna
Bankbyggnader i Sverige
Sparbankshuset